Stanton megye (Kansas)
 Stanton megye (Nebraska)